

Letteratura 
 Delitto e castigo (Преступление и наказание) – romanzo di Fëdor Michajlovič Dostoevskij del 1866

Cinema
 Delitto e castigo (Crime et châtiment) – film del 1935 diretto da Pierre Chenal
 Delitto e castigo (Prestupleniye i nakazaniye) – film del 1969 diretto da Lev Kulidzhanov
 Delitto e castigo (Rikos ja rangaistus) – film del 1983 diretto da Aki Kaurismäki
 Delitto e castigo (Crime and Punishment) – film del 1998 diretto da Joseph Sargent
 Delitto e castigo (Crime and Punishment) – film del 2002 diretto da Menahem Golan

Manga 
 Delitto e castigo - A Falsified Romance – manga del 2007 scritto e disegnato da Naoyuki Ochiai

Musica 
Delitto e castigo – opera di Arrigo Pedrollo del 1926 su libretto di Giovacchino Forzano
Delitto e castigo – musica per teatro di Gianluca John Attanasio del 2010
 Delitto e castigo – album di Cristiano Malgioglio del 1989

Teatro 
Delitto e castigo – opera teatrale di Glauco Mauri del 2005

Televisione 
 Delitto e castigo – sceneggiato televisivo RAI del 1954 diretto da Franco Enriquez
 Delitto e castigo – sceneggiato televisivo RAI del 1963 diretto da Anton Giulio Majano
 Delitto e castigo – miniserie televisiva RAI del 1983 diretta da Mario Missiroli
 Delitto e castigo (I Got a Right to Sing the Blues) –  sesto episodio della terza stagione di True Blood
 Delitto e castigo (Careful Things You Say) – settimo episodio della sesta stagione di Desperate Housewives

Pagine correlate 
Delitto e castigo nella Bibbia
Schuld und Sühne